Cavaller, persona que munta a cavall, o condició social
 Cavaller romà, classe social dominant de l'antiga Roma, per darrere dels senadors 
 Cavaller arquetípic, personatge de la literatura cavalleresca escrita en llengua vulgar
 Novel·la de cavallers, història basada en llegendes sorgides a la cort dels Plantagenet, reis anglesos de parla francesa
 Els cavallers (obra), obra satírica d'Aristòfanes escrita en el 424 aC 
 Cavaller, dipòsit de terres descartades situat fora d'una via vegeu terra (geologia)
 Cavaller (peça), làmina metàl·lica menuda o peça de fil d'acer en forma de U invertida que es troba suspesa sobre qualsevol dels fils d'ordit d'un ordidor, teler o màquina tèxtil. En trencar-se el fil corresponent, el cavaller cau i acciona el mecanisme automàtic d'aturada de l'ordidor o del teler
 Cavaller, membre d'una orde de cavalleria organitzacions aparegudes a partir del  amb la voluntat de recuperar els ideals cavallerescos, presents en les antigues ordes militars:
 Cavallers Templers, orde militar cristià de l'edat mitjana fundat el 1118/19 actiu durant gairebé dos segles
 Cavallers de Sant Joan de Jerusalem
 Cavallers de Sant Esteve Rei, orde militar hospitaler amb difusió a Hongria fundat al  a Jerusalem i extingit en 1526 
 Cavallers teutònics, orde militar fundat a Palestina l'any 1190 durant l'assetjament de la fortalesa de Sant Joan d'Acre 
 Cavallers de la Creu de l'Estrella Roja, orde religiós, nascut com a fraternitat laica i convertit en orde de canonges regulars, originari de Bohèmia i dedicat a l'assistència als malalts 
 Cavallers de Sant Jaume o Cavallers de Santiago, orde religiós i militar castellanolleonès instituït per Alfons VIII i aprovat pel papa Alexandre III el 1175 
 Orde de Cavallers de Sant Tomàs, orde militar cristià fundat a Terra Santa per anglesos, estigué reservat a cavallers d'aquesta nació
 Cavallers de Calatrava, orde militar religiós, de la família dels ordes cistercencs, fundat a Castella, en el  amb l'objectiu inicial de protegir la vila de Calatrava 
 Cavallers de Tavira, cavallers portuguesos de l'Orde de Sant Jaume morts en campanya contra els musulmans venerats com a beats a l'Església catòlica 
 Cavaller de Sant Miquel i Sant Jordi, orde de cavalleria britànic fundat el 1818 per Jordi, Príncep de Gal·les, després Jordi IV 
 Orde dels Cavallers de Sant Esteve Papa i Màrtir, orde militar dinàstic fundat al Gran Ducat de Toscana en 1561 per Cosme I de Mèdici, suprimit en 1859 
 Cavallers de Santa Maria
 Cavallers de la Terra o Nou Barons de la Fama
 Cavallers de Loreto, orde militar tardà fundat en 1545 pel papa Pau III per protegir i defensar el santuari de la Santa Casa de Loreto finalment suprimit en 1806 
 Cavallers de Malta, orde militar i religiós fundat per ajudar pelegrins que viatjaven a Terra Santa al 
 Cavallers de la Taula Rodona
 Cavallers de Santa Maria de Betlem, orde militar tardà, instituït per la Santa Seu en 1459 per lluitar contra els turcs i recuperar Constantinoble i les terres conquerides i dissolta en 1484
 Cavaller de l'Orde de Sant Maurici i Sant Llàtzer, orde dividit en 2 classes: Cavallers de Justícia i Cavallers de Gràcia 
 Cavaller de l'Imperi Britànic, orde de cavalleria britànic, instituït el 1917 pel rei George V 
 Cavallers d'Alcántara, orde militar creat el 1154 al regne de Lleó, d'àmbit quasi exclusivament extremeny
 Cavallers de Càceres, orde militar creat a Càceres immediatament després de la conquesta als moros
 Toponímia:
 Carrer Cavallers (Sant Pere Pescador), carrer al municipi de Sant Pere Pescador (l'Alt Empordà)
 Carrer de Cavallers (Lleida), carrer catalogat com a monument del municipi de Lleida
 Carrer dels Cavallers, via urbana entre la plaça del Tossal i la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats al centre de València 
 Pantà de Cavallers, embassament a la Noguera de Tor, creat per una presa al municipi de la Vall de Boí (l'Alta Ribagorça)